O Figueira, também conhecido com Figueirão, é um bairro da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, localizado à norte do bairro Centro. O nome deve-se a uma figueira plantada em 1922 em comemoração do centenário da independência do Brasil. Neste bairro estão localizados o Centro Esportivo Leopoldo Kehl do SESI, diversas praças, a Escola de Educação Infantil Professora Ida Maria Krupp - PINK (pública municipal), a Escola de Educação Infantil Morada da Colina (pública municipal), a Escola Estadual de Ensino Fundamental Promorar (pública estadual) e a Escola Estadual de Ensino Fundamental Bairro Figueiras (pública estadual), oferecendo ensino infantil e ensino fundamental. É um dos 7 primeiros bairros da cidade, denominado e delimitado pela Lei Municipal nº 441 de 1977 e atualizado pela Lei Municipal nº 957 de 1987.

Bairros vizinhos 
 Centro
 Moinho
 Garibaldi
 Bom Pastor

Ver também 
 Lista de subdivisões de Igrejinha
 História de Igrejinha
 Geografia de Igrejinha

Bibliografia 
 BRUSSIUS, Marina. FLECK, Sigrid Izar. Igrejinha - História que o tempo registra, da Secretaria Municipal de Educação, 1991.
 SANDER, Berenice Fülber. MOHR, Flávia Corso. Igrejinha - Uma história em construção, da Secretaria Municipal de Educação, 2004.

Bairros de Igrejinha